Meiwa puede referirse a:
Meiwa, un pueblo en la prefectura de Gunma, Japón;
Meiwa, un pueblo en la prefectura de Mie, Japón;
Meiwa, el nombre de la era japonesa entre 1764 y 1772;
Meiwa Corp., una empresa en Japón.